Боб Невін — канадський хокеїст
 Джон Джо Невін — ірландський боксер
 Пет Невін — шотландський футболіст